Jan Thurzo (1437-1508) – burmistrz Krakowa, ojciec Jana V Thurzo i Jana Thurzo z Pszczyny
 Jan V Thurzo (1466-1520) – biskup wrocławski 1506-1520, syn burmistrza Jana Thurzo
 Jan Thurzo z Pszczyny (ur. 1492) – pan stanowy Pszczyny, syn burmistrza Jana Thurzo